La Prière de Jésus peut désigner deux prières :
 Notre Père, prière enseignée par Jésus ;
 Prière du cœur, prière centrée sur le nom de Jésus, particulièrement importante au sein de l'orthodoxie.